Zawór elektromagnetyczny biegu jałowego – zawór elektromagnetyczny stosowany w gaźnikach niektórych samochodów – współdziała z układem biegu jałowego, odcinając wypływ paliwa po wyłączeniu zapłonu. Zapobiega to możliwości wystąpienia samozapłonu mieszanki zasysanej przez kanał układu biegu jałowego po wyłączeniu zapłonu. Zawór jest włączany elektromagnesem. Wewnątrz cewki zaworu znajduje się rdzeń zakończony iglicą. Rdzeń wysuwa się z cewki pod wpływem sprężyny i wówczas iglica zamyka kanał lub dyszę paliwa biegu jałowego. Po włączeniu zapłonu przez cewkę zaworu płynie prąd. Powstała siła elektromagnetyczna wciąga rdzeń do środka cewki, dzięki czemu iglica otwiera kanał lub dyszę paliwa biegu jałowego i umożliwia swobodny przepływ paliwa w układzie biegu jałowego. Wyłączenie zapłonu pozbawia cewkę zasilania, sprężyna wysuwa rdzeń, a iglica odcina wypływ paliwa.

Urządzenia elektryczne
Zawory
Układ zasilania silnika spalinowego